Sprint mężczyzn na Mistrzostwach świata w biathlonie 2017 odbył się 11 lutego w Hochfilzen. Była to trzecia konkurencja podczas tych mistrzostw. W tej konkurencji wystartowało 102 zawodników, natomiast najwyżej sklasyfikowanym z Polaków był Grzegorz Guzik, który zajął 53. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2017